Dictyorostrella är ett släkte av svampar. Dictyorostrella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dictyorostrella